Boavista Futebol Clube – società polisportiva di Porto, Portogallo
 Boavista Futebol Clube Futsal – sezione di calcio a 5 della stessa polisportiva
 Boavista Sport Club – squadra calcistica di Saquarema, Brasile
 Boavista Futebol Clube – squadra calcistica di Capo Verde

Pagine correlate 
 Boa Vista (disambigua)